na Białorusi
 Chłusawa – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Piszczaława
 Chłusawa – osiedle w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Wysokaje
 Chłusawa – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Zadrouje
 Chłusawa – stacja kolejowa w miejscowości Chłusawa, w rejonie orszańskim, w obwodzie witebskim